Einfache Gruppe bezeichnet:

 Einfache Gruppe (Hâdra-Gattung), ostgriechische Gruppe von antiken Vasenmalern
 Einfache Gruppe (Mathematik), im mathematischen Teilgebiet der Gruppentheorie eine Gruppe, die genau zwei Normalteiler besitzt